Alluvium kan de volgende betekenissen hebben:
een verouderde naam voor het geologisch tijdperk Holoceen;
een verzamelnaam voor al het door water afgezette losse materiaal, zie alluviaal.